Russinow ist der Familienname folgender Personen:

 Dmytro Russinow (* 1990), ukrainischer Biathlet
 Juri Antonowitsch Russinow (um 1660–nach 1723), griechisch-russischer Schiffbauer
 Roman Alexandrowitsch Russinow (* 1981), russischer Rennfahrer
 Sergei Walentinowitsch Russinow (* 1971), russischer Biathlet